OBS Business School (también conocida por sus siglas OBS) es una escuela de negocios online en español orientada a la formación superior de directivos y profesionales en management. 

Es un centro de formación telemático por Internet que inició su actividad en el año 2006 y que pertenece al Grupo Planeta. En el año 2009 firma una alianza con la Universitat de Barcelona (UB) y así pasan a ofrecer una doble titulación en sus programas.

En sus clases virtuales han cursado estudios alumnos de ochenta países en titulaciones relacionadas con marketing y comunicación, tecnología, logística, recursos humanos, derecho y finanzas.

Referencias